Die São Léo Open de Tênis 2022 waren ein Tennisturnier, das vom 14. bis 20. November 2022 in São Leopoldo stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2022 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 15 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 13. bis 15. November 2022 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 0,1 MB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 0,1 MB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 0,1 MB)

Tennisturnier in São Leopoldo
ATP Challenger Tour 2022